Pedro Luján puede referirse a:

 Pedro Luján (18??-19??), militar mexicano que participó en la Revolución mexicana.
 Pedro Luján (fl. siglo XV), Señor de la casa en Madrid, que fue muy estimado, por su valor, del rey Juan II, de quien fue camarero.
 Pedro Luján (14??-1512), militar español muerto en el sitio de Rávena.
 Pedro de Luján (fl. siglo XVI), Escritor y erasmista español.